Sarwanyzja (ukrainisch Зарваниця) ist der Name mehrerer Dörfer in der Westukraine:

 in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Sarwanyzja (Solotschiw)
 in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Sarwanyzja (Ternopil)